Toby – variante inglese del nome proprio di persona maschile Tobia
 Toby – album dei The Chi-Lites del 1974
 Toby – serie televisiva canadese degli anni Sessanta

Personaggi 
 Toby – personaggio dei film d'animazione della Disney Red e Toby - Nemiciamici e Red e Toby 2 - Nemiciamici
 Toby – personaggio del fumetto La ballata di Halo Jones di Alan Moore
 Toby la tartaruga – personaggio dei cartoni animati della Disney
 Toby the Pup – personaggio dei cartoni animati degli anni Trenta
 Toby the Tram Engine – personaggio della serie The Railway Series
 Zio Toby – personaggio del romanzo Vita e opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo di Laurence Sterne

Pagine correlate 
 Tobi